Czarnolesie – nieoficjalna leśniczówka wsi Otnoga, w Polsce położona na Kaszubach, w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa słupskiego.

W gminie Czarna Dąbrówka istnieje także osada leśna będąca w administracji wsi Czarna Dąbrówka – położenie geograficzne:

Zobacz też 
 Czarnolas

Przypisy 

Otnoga